MAC:
 MAC (, ) — подуровень канального уровня модели OSI.
 MAC-адрес — уникальный идентификатор, присваиваемый каждой единице сетевого оборудования.
 MAC-спуфинг — метод изменения MAC-адреса сетевого устройства.
 Mandatory Access Control
 Message authentication code
 Merchant aircraft carriers (торговый авианосец)
 MAC — французский пистолет-пулемёт времён Второй мировой войны
 MAC M1924/29 — ручной пулемёт, разработанный и производившийся во Франции.
 MAC 1934 — французский авиационный пулемёт, разработанный в 1934 году.
 MAC-11 — американский малогабаритный пистолет-пулемет.
 Mac — сокращение от Macintosh, линейка персональных компьютеров Apple
 Mac OS — операционная система Apple
 macOS — операционная система Apple
 .Mac
  — стандарт вещания спутникового ТВ (также см. , HD-MAC)
 MAC — акроним для режима химиотерапии, предусматривающего применение митоксантрона — (M)itoxantrone, и стандартных доз цитарабина — (A)ra-(C).
 MAC cosmetics — производитель косметики со штаб-квартирой в Нью-Йорке.

См. также 
 Мас
 МАС (кириллица)
 Мак (значения)